Ti fantasistykker opus 36 van Agathe Backer-Grøndahl
Ti fantasistykker opus 39 van diezelfde componist